Martial est un nom propre théophore (et un adjectif) d'origine latine issu de Martialis qui signifie « dédié au dieu Mars ». Il peut se référer à :

Personnalités portant ce nom 
 Martial (v. 40- v.104), poète latin ;
 Martial (1925-2013), auteur français de bandes dessinées ; 

 Anthony Martial (1995-), footballeur international français ;
 David Martial (1935-), chanteur français ;
 Iréna Martial (1909-2022), supercentenaire française ;
 Quintus Gargilius Martialis, écrivain latin () ;
 Jacques Martial (1955-), acteur et metteur en scène français ;
 Jean-François Martial (1891-1977), acteur belge ;
 Jean-Michel Martial (1952-2019), acteur et metteur en scène franco-malgache ;
 Johan Martial (1991-), footballeur français ;
 Régine Martial (1865?-19?), actrice de théâtre et autrice française ;
 Romain Martial (19 84-), joueur français de rugby à XV

Prénom 
Martial est un prénom masculin fêté le 30 juin porté dans les pays francophones et germanophones. Il a pour variante féminine Martiale. Les variantes que l'on trouve dans les différentes langues sont :
 Mart, Martel, Martell, Marten (Anglais)
 Marcial (Espagnol et Portugais) 
 Marziale (Italien) 
 Marsaud (Limousin)
 Marçau, Marçàu, Marsau, Marsault (Poitevin-saintongeais)
 Marcjalis (Polonais)
 Martialus, Mart (Néerlandais)
 Marçau/Marçal (Occitan, Catalan)
 Martialou (Limousin, Lps)
 Martial Raysse (1936-), peintre et sculpteur français.

Personnalités portant ce prénom 
 saint Martial ou Martial de Limoges (), apôtre d'Aquitaine et premier évêque de Limoges ; fêté le 30 juin.
 Martial († 304), l'un des dix-huit martyrs de Saragosse ; fêté le 16 avril.
 Martial,  d'Uzès, épiscopat de 1375 à 1398.
 Martial d'Auvergne (~1420-1508), poète français.
 Martial Bild (1961-), homme politique français.
 Martial Durand, dit Martial (1925-2013), auteur de bande dessinée français.
 Martial Gayant (1962-), coureur cycliste français.
 Martial Le Minoux (1962-), acteur français.
 Martial Ménard (1951-2016), linguiste et éditeur breton.
 Martial Raysse (1936-), plasticien français.
 Martial Saddier (1969-), homme politique français.
 Martial Tricoche (1969-), rappeur français.
 Martial Solal (1927-) pianiste de jazz, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français.
 Martial Valin (1898-1980), général d'armée aérienne français.

Adjectif 

L'adjectif martial qualifie ce qui se rapporte au combat (art du dieu Mars) :
 Art martial

Toponyme 
 Cerro Martial est une montagne de Terre de Feu
 Montes Martial est une chaîne de montagne en Terre de Feu
Réseau Martial ou Septième colonne d'Alsace est un réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Notes 

Nom théophore
Prénom masculin
Prénom français